Леони́д Поляко́в:
 Поляков, Леонид Григорьевич (Ги́лель Ге́ршович; 1921—2000) — советский журналист.
 Поляков, Леонид Евдокимович (1909—2003) — советский военный, майор, Герой Советского Союза.
 Поляков, Леонид Михайлович (1906—1965) — советский архитектор.